Allerlei ist Name bzw. -bestandteil:
 1-2-3 Allerlei, DDR-TV-Kindersendung
 Leipziger Allerlei, Gemüsegericht
Siehe auch:
 Allerlei-Rauh